Хуба́хер () — фамилия:

 Хубахер, Аннемария (1921—2012) — швейцарский архитектор
 Хубахер, Гельмут (род. 1926) — швейцарский политик
 Хубахер, Герман (1885—1976) — швейцарский скульптор
 Хубахер, Карл (1897—1990) — швейцарский архитектор
 Хубахер, Макс (род. 1993) — швейцарский актёр
 Хубахер, Рахель (род. 1975) — швейцарская актриса
 Хубахер, Эди (род. 1940) — швейцарский спортсмен